The Talk of the Town – film del 1918 diretto da Allen Holubar
 Un evaso ha bussato alla porta (The Talk of the Town) – film del 1942 diretto da George Stevens